Koppelkamm ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Koppelkamm (1910–1984), deutscher Grafiker 
 Daniel Koppelkamm (* 1959), deutscher Kameramann
 Stefan Koppelkamm (* 1952), deutscher Grafik-Designer, Ausstellungsgestalter, Fotograf, Autor und Hochschullehrer